Inaugurée le  par Olivier Saint-Vincent avec le soutien de Michel Onfray, l’Université populaire de Boston suivait le modèle de l'Université populaire de Caen. Elle était basée sur la gratuité totale, l'ouverture à quiconque, sans prérequis particulier avant le suivi d'un cours. Elle ne nécessitait pas d'inscription et ne délivre pas de diplôme. Elle semble avoir cessé toute activité depuis .

Locaux 
Les séminaires de l’Université populaire de Boston ont lieu au lycée international de Boston et au Massachusetts Institute of Technology, Stata Center.

Spécialités 

(équipe pédagogique  pour l'année 2008-2009)

 Philosophie: Olivier Saint-Vincent.
 Biologie: Pierre Saintin
 Géopolitique: Mehdi Lazar
 Chanson: Brian Thompson et Yves Dehnel
 Littérature : Véronique Valdetaro
 Économie: Jonathan Haughton

Pour les années 2010 à 2012, les séminaires de l’Université populaire de Boston ont fonctionné sur un mode de conférences uniques avec des thèmes variés (gastronomie, psychanalyse, théâtre, etc.).

Bibliographie

Presse

Voir aussi

Liens internes 
 Universités populaires, selon l'initiative de Michel Onfray en 2002 :
 Université populaire de Caen
 Université populaire de Lyon
 Université populaire de Grenoble
 Université populaire à Montréal

Lien externe 
 Université Populaire de Boston.

Boston
Enseignement à Boston